The International 2013 — третий турнир The International по игре Dota 2, проведённый компанией Valve, который прошёл в Сиэтле с 3 по 12 августа 2013 года.  составил 1 600 000 долларов США, а  составил ещё 1 274 407 долларов США. Призовой фонд, на момент 2013 года, оказался самым большим за всю историю киберспорта. Для освещения турнира были приглашены известные комментаторы, которые в том числе проводили прямые видеотрансляции (через сервис Twitch.tv).

Участники 
В турнире традиционно участвовали 16 команд. Приглашение на турнир получили 13 команд со всего мира, а ещё две были выбраны при помощи онлайн-квалификаций «Wild Card Qualification» (проведённых 13—19 мая 2013 года [для запада] и 20—30 мая 2013 года [для востока]); последнее приглашение было разыграно 3 августа в Сиэтле между командами, занявшими вторые места на квалификациях, его получила команда  Rattlesnake, обыграв команду  Quantic Gaming.

Западная квалификация 
В западной квалификации приняли участие 8 команд, которые были распределены в две группы. Игры в каждой группе проводились по системе Double Elimination без финала. Команды, занявшие первые два места в своих группах, попадали в плей-офф, который также был проведён по системе Double Elimination, где победитель верхней сетки не имел никаких преимуществ в финале.

 Группа A

 Группа B

 Плей-офф

По итогам отборочных игр команда  Mousesports получила место на турнире, а  DD.Dota получила возможность побороться за последнее место с командой  Rattlesnake, которая заняла второе место на восточной квалификации. Вскоре после окончания квалификации команда DD.Dota вступила в организацию Quantic Gaming и сменила своё название.

Восточная квалификация 
Восточная квалификация была проведена по такому же принципу, что и западная.

 Группа A

 Группа B

 Плей-офф

По итогам отборочных игр команда  LGD Gaming получила место на турнире, а  Rattlesnake получила возможность побороться за последнее место с командой  Quantic Gaming, которая заняла второе место на западной квалификации.

Окончательный список участников 
Ниже приведён полный список участников турнира, серым выделены команды, которые попали на турнир через квалификации. Изначально команда  LGD Gaming была среди приглашённых, но потом организаторы передумали и пригласили вместо неё  TongFu. Это было связано со сменой состава команды, которая произошла вскоре после получения приглашения. Команде  LGD Gaming пришлось отправиться на квалификацию.

The Interactive Compendium 
7 мая 2013 года во внутриигровой магазин была добавлена интерактивная виртуальная книга The Interactive Compendium, которая посвящена The International 2013. Игроки, купившие книгу, получали возможность участвовать в различных голосованиях и конкурсах, а также были награждены определёнными призами. Цена книги составляла $9.99 или 299 рублей. Организаторы сообщили, что 25 % от выручки с продажи книг будут добавлены в призовой фонд турнира, который изначально составлял 1,6 миллиона долларов. По мере того, как призовой фонд турнира увеличивался, владельцы книг получали уникальные подарки.

Первая планка в 100 тысяч долларов была покорена уже на следующий день после начала продаж. За это игроки получили мощный бонус к зарабатываемому в играх опыту до окончания The International.

Вторая планка в 250 тысяч долларов была взята 12 мая. За это игроки получили уникальные модификации для турнирного курьера.

Третья планка в 400 тысяч долларов была взята 16 мая. За это игроки получили уникальный интерфейс игры.

Четвёртая планка в 600 тысяч долларов была взята 28 мая. За это игроки получили уникальную насмешку для героев.

Пятая планка в 800 тысяч долларов была взята 27 июня. За это владельцы сборника получили возможность выбрать 8 игроков из участников The International 2013, которые сыграли друг против друга в мини-турнире 1 на 1.

Шестая планка в 1 миллион долларов была взята 22 июля. За это игроки получили внутриигровой предмет-сокровище, открытие которого даёт один из пяти новых предметов класса «Immortal».

Суммарно с продажи сборников призовой фонд был увеличен на $ 1 274 407 и составил $ 2 874 407, что являлось в то время крупнейшим призовым фондом в истории киберспорта.

Ход турнира 
Турнир The International 2013 начался в полночь со 2 на 3 августа с серии игр между командами  Rattlesnake и  Quantic Gaming, по результатам которой определился последний участник соревнования. Со счётом 3-1 победила команда  Rattlesnake.

Одиночный турнир 
В рамках The International 2013 был проведён мини-турнир в формате 1 на 1 среди 8 игроков из приглашённых команд. Участники турнира были определены в результате голосования среди владельцев Compendium’ов.

All-Stars матч 
Также в рамках турнира 8 августа был проведён матч All-Stars среди игроков, которых выбрали владельцы Компендиумов. Игра носила несерьёзный характер, были выбраны редко используемые герои. Со счётом 65-32 победила команда сил света.

Групповой этап 
Все участники были поделены на две группы по 8 команд в каждой. С 3 по 5 августа был проведён групповой этап, в котором каждая из команд сыграла по две игры со всеми оппонентами из своей группы. По результатам этих игр по 4 лучших команды из каждой группы попали в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю. В группе A из-за равенства очков между командами  LGD и  Dignitas был проведён дополнительный матч, который выиграла команда LGD, тем самым обеспечив себе место в верхней сетке.

Плей-офф 
С 7 по 12 августа прошли игры плей-офф по системе Double Elimination. В верхней сетке игры велись до двух побед. В нижней сетке в 1-3 раундах игры проводились до одной победы, в 4-6 раундах — до двух побед. Грандфинал игрался до трёх побед, где победитель верхней сетки не имел никаких преимуществ.

Широко известна игра Na’Vi — TongFu (верхняя сетка, 3-й раунд, 3-я партия). Герой Pudge the Butcher бросает крюк и подтягивает подцепленное существо (своё, чужое, нейтральное) к себе, Chen the Holy Knight — после небольшой задержки телепортирует союзника на фонтан. Комбинация этих двух героев позволяет подтянуть врага на фонтан (где он, скорее всего, погибнет), была широко известна и считалась трудноэксплуатируемой, пока Na’Vi не продемонстрировали её прямо на The International (Pudge — Данил Ишутин «Dendi», Chen — Клемент Иванов «Puppey»). Всего в эту партию было сделано семь таких крюков. 20 сентября, через месяц после чемпионата, последовало исправление: Pudge стал подтягивать к той точке, где он находился в момент броска.

Комментаторы 
Организаторы пригласили известных комментаторов для освещения турнира на разных языках.

В роли ведущих, освещающих турнир и делящихся аналитикой по игре, выступили  James «2GD» Harding,  Bruno «Wicked» Carlucci,  Jacob «Maelk» Toft-Andersen и  Ben «Merlini» Wu.

Результаты

Интересные факты 
 В предпоследний день турнира впервые широкой публике был показан документальный фильм Free to Play, посвященный Dota 2.
 Суммарно финал турнира смотрело более миллиона человек.

Примечания

Ссылки 
 

2013
2013 год в киберспорте